Glas – najmanji raspoznatljivi dio govora
 Glas (Beč) – hrvatski iseljenički list
 Građansko-liberalni savez (kratica GLAS) – hrvatska politička stranka